Hunzib (taal)
 Hunzib (volk)